Joachim (christendom), de vader van Maria, de moeder van Jezus
 Joachim van Fiore, Italiaans mysticus en theoloog (ca. 1135-1202)
 Joachim (schrijver), het pseudoniem van de Nederlandse schrijver J.A.H. Verkuijl
 Joachim (voornaam), een jongensnaam
 Joachim van Denemarken, tweede zoon van koningin Margarethe van Denemarken
 Joachim van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1199-1219)

Personen met de achternaam Joachim 
 Aurélien Joachim, Luxemburgs voetballer
 Benoît Joachim, Luxemburgs wielrenner
 Joseph Joachim, Duits componist
 Julian Joachim, Engels voetballer

Zie ook 
 Saint-Joachim, een gemeente in het Franse departement Loire-Atlantique